Jméno a příjmení James Anderson nebo James Andersson nese více osobností:

James Anderson (spisovatel a politik) (1680–1739)
James Duncan Anderson (* 1977) – britský hráč na bicí nástroje
 James Anderson (fotograf) (1813–1877) – italský fotograf, otec Domenica Andersona
 James Anderson (americký fotbalista) (* 1983) – hráč amerického fotbalu z týmu Chicago Bears
 James Anderson (tenista) (1894–1973) – australský tenista